

Carriera

Palmarès

Club 
 
LSK Kvinner: 2017, 2018, 2019

 
LSK Kvinner: 2018, 2019

Nazionale 
 
 2019

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatrici della Nazionale norvegese